Fundació Coneixement Lliure (del seu nom en anglès Free Knowledge Foundation), organització per la promoció del coneixement lliure, amb seu a Madrid (Espanya)
 Federació de Futbol de Kenya (del seu nom en anglès  Football Kenya Federation), màxima institució reguladora del futbol a Kenya